Hochschulstraße steht für:
 Hochschulstraße (Darmstadt), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Darmstadt/Darmstadt Mitte
 Hochschulstraße (Dresden)
 Hochschulstraße (Bern)